Hiroki Itō (ur. 1978) – japoński piłkarz
 Hiroki Itō (ur. 1999) – japoński piłkarz

 Hiroki Itō – japoński skoczek do wody, olimpijczyk